

Carriera
Cresciuto nelle giovanili del Godoy Cruz, debutta in prima squadra il 18 giugno 2013 mantenendo la porta inviolata nel match pareggiato 0-0 contro il Quilmes.

Collegamenti esterni